Дискография британской певицы Дайдо состоит из четырех студийных альбомов, двух EP, одного сборника и двадцати синглов.

Дайдо дебютировала в 1995 году, выступая на гастролях трип-хоп группы Faithless. В 1997 году она начала сочинять сольные материалы, а также в этом году подписала контракт с лейблом Arista Records в Соединенных Штатах.

В июне 1999 г. Дайдо выпустила свой дебютный альбом, получивший название "No Angel". В следующем году американский рэппер Эминем использовал семпл песни певицы "Thank You" для своего нового хита "Stan". "Stan" достиг первого места в национальном чарте Англии и получил там платиновую сертификацию. Успех сингла Эминема помог Дайдо и её первому студийному альбому добраться до международной аудитории. "No Angel" включает в себя композиции в жанрах поп, рок и электроника. "No Angel" стал №1 в Соединённом королевстве и десять раз стал платиновым там.  В США альбом достиг четвертого места в национальном чарте и стал четырежды платиновым.

Альбомы

Студийные альбомы

Синглы

Примечания 

Дайдо
Дайдо